Бенкнер () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Бенкнер, Отто (1909—1996) — немецкий (саарский) шахматист.
 Бенкнер, Шарлотта (1889—2004) — немецко-американская долгожительница.